Сутка:

 Сутка — река в Ярославской области Российской Федерации, впадает в Рыбинское водохранилище
 Сутка — село в Прозоровском сельском поселении Брейтовского района Ярославской области России.